Batalha de Candaar (1880)
Batalha de Candaar (2001)
Batalha de Candaar (2011)

Desambiguações de guerras e batalhas